Csehország
 Chlumčany, település a Dél-plzeňi járásban
 Chlumčany, település a Lounyi járásban